Tadeusz Strugała (ur. 1935) – polski dyrygent
 Tadeusz Strugała (ur. 1956) – polski ksiądz katolicki, kanonik stalowowolski